Un milliard, entier naturel noté  ou 10, abrégé en Mrd, noté par le préfixe G (giga).
 milliard (parfois orthographié millard), clafoutis aux cerises (mot surtout employé en Auvergne).